Лондон 1900 — международный шахматный турнир, проходивший с 5 апреля по 5 мая 1900 года в Лондонском шахматном клубе.

К участию были приглашены английские шахматисты-профессионалы, два голландских мастера, немецкий мастер, а также сильнейшие английские любители.

Сначала лидерство захватил Джозеф Блэкберн, выигравший 4 партии со старта турнира. Однако в следующих 5 партиях ему удалось добыть только 1 очко (2 ничьи). Вперёд вырвался живший в то время в Англии немецкий мастер Рихард Тейхман. Он удержал 1-е место, сыграв вничью с Джеймсом Мэзоном и победив Иcидора Гунсберга. Лучший среди любителей результат показал Уильям Уорд, который занял 4-е место.

Турнирная таблица

Литература 
 

Лондон (шахматный турнир)
1900 год в шахматах
1900 год в Лондоне
Апрель 1900 года
Май 1900 года
Спорт в Великобритании в 1900 году